Als Gösch  bezeichnet man:
 Gösch (Seefahrt), Bugflagge zumeist an Kriegsschiffen
 Gösch (Flaggenkunde), das mastseitige Obereck einer Flagge
 Gösch (Studentenverbindung), farbiges Abzeichen an der Mütze von Studentenverbindungen

Gösch ist der Familienname folgender Personen:
 Sera Gösch (* 1985), türkisch-österreichische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Goesch